Christian Cailleaux (né en 1967) est un illustrateur et auteur de bande dessinée français.
 Denis Cailleaux (né en 1957), historien français.